Peruz – cognome italiano
 Guido Peruz – pittore e collezionista d'arte italiano